Аллсвенскан 1943/1944 () — 20-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 1 августа 1943 года и закончился 11 июня 1944 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1943/1944
Швеция
1944 год в Швеции
Футбол в Европе в 1944 году
1943 год в Швеции